Фрамбојан има више значења:

 Фрамбојан (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фрамбојан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фрамбојан (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Фрамбојан (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фрамбојан (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику